Morus (deutsch Narr) ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Morus (1616–1670), französisch-schottischer evangelischer Geistlicher und Hochschullehrer
Cenydd Morus (1879–1937), walisischer Autor und Theosoph
 Samuel Friedrich Nathanael Morus (1736–1792), deutscher Philologe und lutherischer Theologe
 Thomas Morus (1478–1535), englischer Staatsmann und humanistischer Autor

Morus ist ein Pseudonym von
 Richard Lewinsohn (1894–1968), deutscher Wirtschaftsjournalist und Schriftsteller

Morus ist die Bezeichnung für folgende Pflanzen- und Tiergattungen:

 Morus, die Maulbeeren
 Morus (Tiergattung), eine Gattung der Tölpel